Муниципальное образование Восточно-Одоевское — сельское поселение в Одоевском районе Тульской области Российской Федерации.

Административный центр — село Рылево.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тульской области от 3 марта 2005 года № 545-ЗТО  «О переименовании муниципального образования "Одоевский район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Одоевского района Тульской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Одоевского района
Сельские поселения Тульской области